Серия А 1981/1982 — 50-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 13 сентября 1981 года и завершился 16 мая 1982 года. В 20-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник:

Пояснения к таблице

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1981/1982
Футбол в Италии в 1981 году
Футбол в Италии в 1982 году